Grimsby hat folgende Bedeutungen:

Ortsnamen:
 eine Stadt in England, siehe Grimsby
 eine Stadt in Kanada, siehe Grimsby (Ontario)
 ein kleiner Ort in Illinois, USA, siehe Grimsby (Illinois)
 ein Dorf in England, siehe Little Grimsby

Personen:
 William Grimsby (um 1420–um 1483), englischer Esquire

Sonstiges:
 Great Grimsby (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 ein englischer Fußballverein, siehe Grimsby Town
 eine britische Luftwaffenbasis, siehe RAF Grimsby
 den englischen Originaltitel des Films Der Spion und sein Bruder
 eine Klasse von Sloops der Royal Navy, siehe Grimsby-Klasse
 das Typschiff dieser Klasse, siehe HMS Grimsby